Шоколадные шарики ( — шоколадный шарик,  — овсяный шарик) — традиционное шведское кондитерское изделие в Рождество. В Швеции шоколадные шарики производятся из сахара, кулинарного жира, овсяных хлопьев, ванильного сахара и в зависимости от рецепта с добавлением нескольких капель крепкого кофе или рома. Ингредиенты хорошо перемешиваются, из получившегося теста формируются шарики размером чуть меньше мяча для гольфа, которые затем обваливаются в сахаре крупного помола или кокосовых стружках и помещаются на некоторое время в холодное место.

См. также 
 Салонцукор
 Карамельная трость
 Доминоштайн
 Картошка (пирожное)
 Моцарткугель

Ссылки 
 Рецепт шоколадных шариков

Шведская кухня
Рождественские конфеты